Haplosphaera phaea är en flockblommig växtart som beskrevs av Hand.-mazz. Haplosphaera phaea ingår i släktet Haplosphaera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
phaea